Cass pode se referir a:

Filmes
 Cass (filme), filme britânico de 2008

Pessoas
 Cass Elliot (1941–1974), cantora americana
 Lewis Cass, político americano, candidato pelo Partido Democrata nas eleições presidenciais de 1848, Secretário de Estado e Secretário da Guerra

Topônimos
 Cass (Nova Zelândia)

Estados Unidos
 Cass (Indiana)
 Cass (Virgínia Ocidental)
 Condado de Cass (Dakota do Norte)
 Condado de Cass (Illinois)
 Condado de Cass (Indiana)
 Condado de Cass (Iowa)
 Condado de Cass (Michigan)
 Condado de Cass (Minnesota)
 Condado de Cass (Missouri)
 Condado de Cass (Texas)
 Condado de Bartow (Geórgia), chamado anteriormente de Condado de Cass

Desambiguação